Дриц — фамилия, может означать:

 Дриц, Виктор Анатольевич (род. 1932) — советский и российский учёный-геолог, минералог и кристаллограф.
 Дриц, Иосиф Александрович (1915—1985) — заслуженный учитель школы России, работал в Школа № 11 (Иркутск).
 Дриц, Михаил Ефимович (1909—1989) — советский учёный-химик, металловед, лауреат государственной премии РФ (1999).

См. также 
 Дри
 Ламца-дрица — музыкальная композиция.
 Дрицаны — село в Латвии.

Примечания